Wahlbezirk Salzburg steht für;
 Landtagswahlkreis Salzburg, für die Stadt Salzburg
 Landtagswahlkreis Salzburg-Umgebung, historisch Salzburg (Umgebung), für Flachgau und teils auch Tennengau